Иван Костић (Зајечар, 24. октобра 1995) српски је фудбалски голман.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде

Екипно 
Раднички Пирот
 Српска лига Исток : 2015/16.
 Куп Окружног фудбалског савеза савеза Пирота : 2016.

Појединачно 
 Најбољи спортиста Општине Књажевац за 2014. годину

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Српски фудбалери
Зајечарци
Фудбалери Радничког Пирот
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалски голмани